Нопфлер () — фамилия. Известные носители:

 Нопфлер, Дэвид (род. 1952) — британский гитарист, автор песен, певец, клавишник; брат Марка Нопфлера.
 Нопфлер, Марк (род. 1949) — британский рок-музыкант, певец и композитор, один из сооснователей группы Dire Straits.